Balogh Árpád (1852–1934) operaénekes
 Balogh Árpád (1857–1925) színész, színigazgató
 Balogh Árpád (1943) biológus